Идус (V век) — святой епископ Лейнстерский. День памяти — 14 июля.

Святой Идус (Idus of Leinster) был учеником св. Патрика, который его крестил. Св. Патрик поставил св. Идуса епископом в Альт-Фадха (Alt-Fadha), Лейнстер. К нему часто обращаются в старо-ирландских молитвах, связанных с именем св. Молинга (Moling).

Примечания

Литература
 Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
 Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928). Butler's Lives of the Fathers, Martyrs, and Other Principal Saints. London: Virtue & Co.

Ссылки 
 Кельтские и староанглийские святые

Святые Ирландии
Христианские святые V века
Святые по алфавиту
Католические святые